Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2012/13.

Формат турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущим розыгрышем. В групповом этапе участвуют 32 клуба: 22 команды, получившие автоматическую квалификацию, и 10 победителей четвёртого квалификационного раунда (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации).

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Лигу Европы на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2012/13 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия, Испания — по 4 команды,
 Германия, Португалия, Франция — по 3,
 Италия, Россия, Украина — по 2,
 Белоруссия, Бельгия, Греция, Дания, Нидерланды, Румыния, Турция, Хорватия, Шотландия — по 1.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа состоялась в Гримальди форум (Монако) 30 августа 2012 года в 18:00 CET (UTC+2).

Команды будут посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на 2012 год. Обладатель титула, Челси, автоматически посеян в 1-й корзине.

Участники 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2012/2013 (составы)

Группы

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
 UEFA Champions League (Официальный сайт)
 Календарь и результаты матчей Лиги чемпионов 2013

Лига чемпионов УЕФА 2012/2013